Алима́, Галима́, Галима́т, Алима́т ( —  ’а́лимах) — женское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «знающая», «сведущая», «учёная». 

Имя имеет различные вариации в зависимости от фонетических особенностей языка. Так в чувашском языке имя произносится как Алимэ, Галимэ, в крымско-тататарском Алиме, в марийском Алема.

Примечания 

Имена арабского происхождения
Женские имена
Мусульманские имена
Арабские имена